

História 
 Berta de Arles — condessa de Ruergue e Tolosa
 Berta da Borgonha — rainha consorte da França
 Berta de Flandres — nobre
Berta de França — filha de Carlos Magno
 Berta da Holanda — rainha consorte da França
 Berta de Kent — rainha de Kent, santa católica e anglicana
 Berta de Laon — mãe do imperador Carlos Magno
Berta da Lotaríngia — filha de Lotário II
 Berta de Saboia — imperatriz consorte consorte do Sacro Império Romano-Gêrmanico
 Berta de Sulzbach — imperatriz consorte bizantina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história

Hipocorísticos